Монастырь Святой Параскевы:

 Монастырь Святой Параскевы (Загреб) — монастырь Сербской православной церкви в Хорватии.
 Монастырь Святой Параскевы (Ахарнес) — монастырь неканонической ИПЦ Греции (Синод Хризостома) в Греции.